Гамбург-Север  () — один из 7 районов города Гамбурга. 

Расположен на правом берегу реки Эльба.

Административное деление 

Район состоит из 13 городских частей ():

 Эппендорф (Eppendorf)
 Хохелюфт-Восток (Hoheluft-Ost)
 Винтерхуде (Winterhude)
 Уленхорст (Uhlenhorst)
 Хохенфельде (Hohenfelde)
 Бармбек-Север (Barmbek-Nord)
 Бармбек-Юг (Barmbek-Süd)
 Дульсберг (Dulsberg)
 Большой Борстель (Groß Borstel)
 Альстердорф (Alsterdorf)
 Ольсдорф (Ohlsdorf)
 Фульсбюттель (Fuhlsbüttel)
 Лангенхорн (Langenhorn)

Галерея

Примечания 

Города Германии, вошедшие в состав другого города
Районы Гамбурга